Může označovat buď:

 tichá pošta – dětská či společenská hra
 tichá pošta –  tiché (skryté) šíření mezi lidmi takových zpráv, které jsou neoficiální, často ústním podáním  

 hudba 
 Tichá pošta. Smyčcový kvartet č. 2, komorní skladba Karla Cóna
 Tichá pošta, skladba skupiny Katapult ze stejnojmenného alba

 film
 Tichá pošta, připravovaný film režiséra Petra Nikolaeva
 Tichá pošta, německý dramatický film z roku 2008

 literatura
 Tichá pošta, literární dílo Miroslava Floriana
 Tichá pošta, literární dílo Jiřího Stránského
 Tichá pošta, básnická sbírka Daniely Fischerové

 ostatní
 Divadlo Tichá pošta
 Tichá pošta, pořad v rádiu Trans World Radio